Пшеничнов — русская фамилия.

Известные носители:

 Пшеничнов, Алексей Васильевич (1900—1975) — выдающийся советский учёный в области микробиологии и эпидемиологии.
 Пшеничнов, Игорь Анатольевич (род. 1964) — российский физик-теоретик, занимается вычислительной физикой и Монте-Карло моделированием.
 Пшеничнов, Роберт Алексеевич (1933—2008) — видный советский учёный в области микробиологии и генетики.
 Пшеничнова, Надежда Николаевна (1930—2022) — советский и российский лингвист, специалист по русской диалектологии.